Альканадре ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Логроньо. Занимает площадь 31,08 км². Население — 764 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Покровителями города считаются святой Роке и святая дева де Арадон.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи
Города Риохи